

Persone 
 Nicola Girasoli – arcivescovo cattolico italiano

Altro 
Girasoli – serie di dipinti di Vincent van Gogh

Pagine correlate 
 Girasole (disambigua)
 I girasoli